Dieser Artikel behandelt die spanische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

Qualifikation 
In der WM-Qualifikationsgruppe Europa 7 galt Spanien als klarer Favorit. Die Spanier wurden jedoch nur Zweiter, obwohl sie fünf ihrer zehn Qualifikationsspiele gewannen und ebenso viele unentschieden endeten. Serbien-Montenegro siegte jedoch einmal mehr und somit wurden die Spanier ungeschlagen und mit nur drei Gegentreffern Gruppenzweiter.

Da sich nur die Gruppensieger direkt für die WM qualifizierten, musste Spanien in die Relegation. In Hin- und Rückspiel sicherte man sich gegen die Slowakei mit einem Gesamtergebnis von 6:2 ein WM-Ticket.

WM-Vorbereitung und Teamselektion 
2006 nahm Spanien bereits zum insgesamt zwölften Mal und zum achten Mal in Folge an einer WM-Endrunde teil.

Mit jeweils vier Spielern stellten der FC Valencia und Real Madrid das größte Kontingent.
Eine Überraschung stellte die Nichtberücksichtigung von Fernando Morientes (FC Valencia) dar, der als einer der wenigen kopfballstarken Strafraumstürmer Spaniens galt. Der linke Mittelfeldspieler Vicente (FC Valencia) wurde auch nicht berücksichtigt, da er erst zu Meisterschaftsende seine Knöchelverletzung auskuriert hatte und ihm dadurch noch die nötige Spielpraxis fehlte.
Der gebürtige Argentinier Mariano Andrés Pernía ersetzte in der Position des linken Außenverteidigers Asier Del Horno (FC Chelsea), der sich bereits während der WM-Vorbereitung eine Sehnenverletzung zwischen linkem Unterschenkel und Achillesferse zuzog.

Als Vorbereitung für die WM-Endrunde absolvierte das spanische Nationalteam drei Freundschaftsspiele. Das erste freundschaftliche Länderspiel am 27. Mai 2006 in Albacete gegen Russland endete mit einem torlosen Remis. Eine Woche danach gewannen die Spanier im zweiten Vorbereitungsspiel gegen den Afrikameister Ägypten in Elche mit 2:0 (1:0). In der 14. Spielminute erzielte Raúl den ersten Treffer und nach der Pause schoss José Antonio Reyes den zweiten Treffer zum 2:0-Endstand.
Die Generalprobe für die Endrunde gewann Spanien am 7. Juni 2006 in Genf gegen WM-Teilnehmer Kroatien mit 2:1 (0:1). Obwohl die Iberer bereits in der 15. Spielminute durch ein Eigentor von Pablo Ibáñez in Rückstand geraten waren, konnten sie das Resultat durch Treffer von Debütant Mariano Pernía (62., per Freistoß) sowie Fernando Torres (92.), der kurz zuvor einen Elfmeter verschossen hatte, noch drehen.
Ab dem 8. Juni 2006 hatte die spanische Nationalelf ihr Quartier in der Sportschule Kaiserau in Kamen bezogen, dort bereitete man sich auf die ersten Spiele vor.

Spanisches Aufgebot

Quartier der Mannschaft 
Sportzentrum Kamen-Kaiserau.

Spiele Spaniens

Vorrunde 
 Mittwoch, 14. Juni 2006, 15 Uhr in Leipzig Spanien –  Ukraine 4:0 (2:0)
 Montag, 19. Juni 2006, 21 Uhr in Stuttgart Spanien –  Tunesien 3:1 (0:1)
 Freitag, 23. Juni 2006, 16 Uhr in Kaiserslautern Saudi-Arabien –  Spanien 0:1 (0:1)

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Gruppe H

Achtelfinale 
  Dienstag, 27. Juni, 21 Uhr in Hannover Spanien –  Frankreich 1:3 (1:1)

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Achtelfinale

2006
Spanien